Аляндра () — португальська власна назва.

Топоніми

Аляндра (Бразилія)

Аляндра (Португалія)